Тепси:
 Тепси — река в Мурманской области России, приток Кундаса.
 Тепси — металлические формы, использующиеся для приготовления пищи в албанской кухне (см. также Флия).